Beli Potok – miasto w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Voždovac
 Beli Potok – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Beli Potok – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Beli Potok – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja
 Beli Potok pri Frankolovem – wieś w Słowenii, w gminie Vojnik
 Beli Potok pri Lembergu – wieś w Słowenii, w gminie Šmarje pri Jelšah